Ponjaard (dolk) - een smalle dolk uit de late middeleeuwen
 Ponjaard (Beveren) - een gehucht in de gemeente Beveren